Alfons Cucó Giner (València, 1941  2002), historiador i polític valencià
 Eugeni Giner (Ortells, 1924  Premià de Dalt, 1994), guionista i dibuixant de còmics valencià
 Fernando Giner i Gil (Alboraia, 1964), futbolista valencià
 Fernando María Giner Giner (Xàtiva, 1952), mestre i polític valencià
 Francisco Giner de los Ríos (Ronda, 1839  Madrid, 1915), filòsof, pedagog i assagista espanyol
 John Giner Muñoz (Belleville, 1967), jugador de pilota valenciana
 Josep Giner i Marco (València, 1912  1996), filòleg valencià
 Salvador Giner i de San Julián (Barcelona, 1934), sociòleg i president de l'Institut d'Estudis Catalans
 Salvador Giner i Vidal (València, 1832  1911), compositor i professor de música valencià